Valjala (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Valjala (plaats), een plaats in Estland, gemeente Saaremaa